MLB steht als Abkürzung für:
 Major League Baseball, nordamerikanischer Baseball-Verband
 Melbourne International Airport (Florida, USA)
 Modularer Längsbaukasten, Plattformkonzept der Volkswagen AG
 Mother Love Bone, Musikband
 Middle Linebacker, Abwehrposition im American Football
 Münster-Lengnau-Bahn, Bahnstrecke der BLS in der Schweiz
 Bahnhof Langenbach (Oberbay) nach DS 100

M.L.B. steht als Abkürzung für:
 M.L.B. war ein französischer Automobilhersteller

MLB